Stadtbauamt Hannover steht für:

 Bauverwaltung Hannover, Behörde für Gebäude in Hannover
 Bauamtshaus Hannover, Gebäude im Maschpark, siehe Bauverwaltung Hannover #Geschichte und Baubeschreibung